Monte-Carlo Rolex Masters — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Рокбрюн-Кап-Мартене (Франция) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к серии Мастерс с призовым фондом около 5,8 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары.

Общая информация 
Турнир в Рокбрюн-Кап-Мартене впервые был проведён в 1897 году, но до 1968 года игралось лишь одиночное соревнование. В 1969 году к участию в чемпионате были допущены профессиональные теннисисты.

Между 1970 и 1989 годами соревнование являлось главным турниром тогдашнего мужского тура вне турниров Большого шлема, однако позже приз стал постепенно терять свой статус — с введением градации турниров оно стало одним из турниров категории Masters, но с 2009 года фактически является слабейшим из них — будучи единственным, куда сильнейшие игроки тура не обязаны приезжать. Тем не менее, турнир сохранил за собой категорию Мастерс-1000, а победителями на нём по-прежнему являются игроками первой десятки мирового рейтинга, среди теннисистов-профессионалов. Абсолютный рекордсмен турнира — испанский теннисист Рафаэль Надаль, на счёту которого (к 2018-му году) — одиннадцать (11) побед, на данном Мастерсе.

Финалы турнира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт